XBC steht für:
 Europäische Rechnungseinheit 9 (E.U.A.-9; ISO-4217-Code)

xbc steht für:
 Baktrische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung